Илова може да се односи на:

 Велика Илова, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Горња Илова, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Грабик Илова, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Доња Илова, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Печенег Илова, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Шерег Илова, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Илова (Кутина), насеље у општини Кутина, Мославина
 Илова (град), () град у Републици Пољској

или

 Илова, лева притока реке Лоње у Славонији
 Илова, десна притока реке Укрине, РС, БиХ